Il doppio del torneo di tennis Wembley Championship 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Rosewall e Stan Smith che hanno battuto in finale Ilie Năstase e Ion Țiriac 6-4 6-3 6-2.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (semifinali)
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (finale)

 Tom Okker /  Marty Riessen (primo turno)
 Ken Rosewall /  Stan Smith (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Wembley Championship 1970